

ICAANE 
ICAANE (International Congress on the Archaeology of the Ancient Near East) jest jedynym kongresem poświęconym archeologii Bliskiego Wschodu o światowym zasięgu. Powołany do życia przez archeologów z kilku europejskich uniwersytetów, po raz pierwszy odbył się w 1998 roku w Rzymie. Od tej pory odbywa się co dwa lata, na wiosnę, na jednym z europejskich uniwersytetów. Organizator kolejnego ICAANE wybierany jest z dwuletnim wyprzedzeniem przez komitet naukowy ICAANE. W 2010 roku w Londynie zapadła decyzja o przyznaniu praw organizacji ICAANE Uniwersytetowi Warszawskiemu.

Dotychczasowe edycje ICAANE

8 ICAANE Warsaw 2012 
W dniach od 30 kwietnia do 4 maja 2012 roku odbędzie się w Warszawie 8 edycja ICAANE. Jej organizatorami są Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Archeologii tej uczelni oraz Fundacja im. Kazimierza Michałowskiego. Kongres będzie gościł około 1000 osób, wygłoszonych zostanie 450 referatów. Ze względu na znaczenie i międzynarodowy zasięg projekt ten został objęty patronatem honorowym Jej Magnificencji Rektor UW prof. Katarzynę Chałasińską-Macukow. Patronat mediowy nad 8 ICAANE objęło National Geographic Polska.

Linki zewnętrzne

Przypisy 

Konferencje naukowe